José Padilla puede referirse a:

 José Padilla Sánchez (1889-1960), compositor e instrumentista español;
 José Prudencio Padilla (1784-1828), prócer de la independencia de Colombia y Venezuela;
 José Padilla (ingeniero) (1881-1948), empresario y político argentino;
 José Antonio Padilla Segura (1920), ingeniero y político mexicano;
 José Trinidad Padilla (1955), académico y político mexicano.
 José Padilla (actor de doblaje), actor español, doblador de la voz de Mickey Mouse;
 José Padilla (DJ) (1955-2020), DJ español responsable de la serie Café del Mar;
 José Padilla (dramaturgo) (1976), dramaturgo y director teatral español.